Fankhouser ist der Familienname folgender Personen:

 Milt Fankhouser (1915–1970), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Scott Fankhouser (* 1975), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Fankhauser